Александр Куломзин:
 Куломзин, Александр Владимирович (27 ноября 1956 - 25 февраля 2022) — советский и российский танцовщик, хореограф, педагог; в 80-90-е годы — артист балета Московского государственного  академического театра оперетты. 
Родился и вырос в посёлке Ивантеевка Московской области. Окончил МАХУ в 1976 году.
С 1980 года солист балета Московского государственного  академического театра оперетты.
Получил известность благодаря танцам в фильме Марка Захарова «Формула любви»
Две дочери: Дарья Чантурия от первого брака (окончила ГИТИС), Настасья Воронцова от второго брака (окончила ГИТИС, балетмейстер балета «Сильва», «Шутники», «Пушкин. Время чумы.»). В третьем браке детей не имел.

 Куломзин, Александр Семёнович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3428; 15 февраля 1819.